LX kan syfta på:

 lx – en illuminansenhet, se Lux (enhet)
 LX – romerska siffror för talet 60, se 60 (tal)
 LX – Swiss International Air Lines (IATA-kod)